Alberto Rodríguez Barrera, Mexicaans voetbalspeler
 Alberto Rodríguez (worstelaar), Mexicaans professioneel worstelaar
 Alberto Junior Rodríguez, Peruviaans voetbalspeler
 Alberto Rodríguez Hernández, Cubaans worstelaar
 Alberto Rodríguez Larreta, Argentijns Formule 1-coureur
 Alberto Rodríguez (Andorrees voetballer), Andorrees voetballer
 Alberto Rodríguez Saá, Argentijns politicus
 Jaime Rodriguez, Salvadoraans voetbalspeler
 Juan Alberto Díaz Rodríguez, El Salvadoraans voetbalspeler
 Alberto Rodríguez Librero, een Spaans filmregisseur